CSV poate fi:

 Circumscripție sanitar-veterinară
 Combinatul Siderurgic Victoria Călan
 CSV (Comma separated values), un format de fișiere pentru transferul datelor tabelare.